Das Soweto Open 2009 war ein Tennisturnier für Damen in Johannesburg. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 27. April bis 3. Mai 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in Johannesburg